Сокращение ХДС может означать:

 Хорватское демократическое содружество (, ) — политическая партия в Хорватии.
 Христианско-демократический союз — название нескольких политических партий:
 Христианско-демократический союз Германии () — политическая партия в Германии.
 Христианско-демократический союз () — бывшая политическая партия в .
 Христианско-демократический союз () — украинская политическая партия.
 Харьковская духовная семинария — учебное заведение.